Il doppio maschile dell'AEGON Nottingham Challenge 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Olivier Charroin e Martin Fischer erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana hanno battuto in finale 7–6(7–5), 6–7(3–7), [10–8] Purav Raja e Divij Sharan

Teste di serie

  Marcelo Demoliner /  Nicholas Monroe (semifinali)
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Campione)

  Jamie Delgado /  Matthew Ebden (semifinali)
  Purav Raja /  Divij Sharan (finale)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

AEGON Nottingham Challenge 2013
ATP Challenger Tour 2013